, album du groupe de rock britannique The Hollies sorti en 1983 ;
 , album du musicien de jazz anglais Dave Holland sorti en 2002 ;
 , album du DJ américain Statik Selektah sorti en 2014.

Voir aussi 
 , une chanson du chanteur américain Justin Timberlake.